Раглицы — название населённых пунктов в России:

 Раглицы — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Раглицы — деревня в Шимском районе Новгородской области.

См. также 
 Новые Раглицы — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Старые Раглицы — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Массив Раглицы — территория (до 2004 года — деревня Раглицы) в Батецком районе Новгородской области.